A Copa do Brasil de 2011 foi a 23.ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Foi disputada por 64 times, classificados através dos campeonatos estaduais (54 vagas) e do ranking da CBF (10 vagas). O vencedor foi o Club de Regatas Vasco da Gama, que conquistou esse título pela primeira vez.

O regulamento previa a ordem de prioridades entre os campeonatos estaduais e o ranking histórico da CBF nas primeiras e segundas fases. A partir das oitavas de final, a CBF fez sorteios para determinar a ordem dos jogos.

Os clubes envolvidos com a Copa Libertadores da América de 2011 não participaram do torneio, devido ao conflito de datas com a competição continental assim como o campeão da Taça Sulamericana. Por essa razão, o campeão nunca disputa a próxima edição da Copa do Brasil, uma vez que é classificado para disputar a Copa Libertadores do próximo ano.

Participantes

Estaduais e seletivas 
As 54 vagas destinadas aos clubes mais bem colocados em seus campeonatos estaduais foram divididas entre as 27 federações de acordo com os pontos de seus clubes no ranking da CBF. Os cinco primeiros colocados (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná) tiveram direito a três vagas; os classificados entre o 6º e 22º lugar tiveram direito a duas vagas; e os cinco últimos colocados (Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima) tiveram direito a apenas uma vaga.

Normalmente, as equipes mais bem classificadas nos campeonatos estaduais ficam com as vagas daquela federação. Porém, algumas federações realizam torneios especiais, como a Taça Minas Gerais, a Copa Rio, a Copa Federação Gaúcha de Futebol, a Copa Fares Lopes no Ceará, para classificarem um representante para a Copa do Brasil.

Ranking 
Com a definição dos 54 representantes das federações estaduais, 10 clubes são apurados pelo ranking da CBF

Ranking atualizado em 5 de dezembro de 2010

 Notas
 O  foi campeão da Copa do Brasil de 2010 e por isso disputará a Copa Libertadores da América de 2011, abrindo uma vaga em seu Estado.
 O  foi campeão da Copa Libertadores da América de 2010 e por isso disputará a Copa Libertadores da América de 2011, abrindo uma vaga em seu Estado.
 O , campeão brasileiro de 2010, se classificou à Copa Libertadores da América de 2011, abrindo uma vaga no ranking da CBF.
 O , vice-campeão brasileiro de 2010,  se classificou à Copa Libertadores da América de 2011, abrindo uma vaga no ranking da CBF.
 O , 3º colocado do brasileiro de 2010, se classificou à Copa Libertadores da América de 2011, abrindo uma vaga no ranking da CBF.
 O , 4º colocado do brasileiro de 2010, se classificou à Copa Libertadores da América de 2011, abrindo uma vaga em seu Estado.

Sistema de disputa 
A disputa se dá no sistema eliminatório simples ("mata-mata"), com as 64 equipes divididas em chaves de dois, decidindo em jogos de ida e volta. Aquele que conseguir mais pontos passa para a fase seguinte, onde o sistema se repete até a final. Nas duas primeiras fases, se o time visitante vencer por diferença maior ou igual a dois gols no jogo de ida estará automaticamente classificado para a fase seguinte.

Em caso de empate de pontos, os critérios de desempate são:

 Saldo de gols
 Número de gols marcados como visitante (não conta quando os dois jogos do confronto são disputados no mesmo estádio)

Persistindo o empate, a decisão acontece atráves da disputa por pênaltis ao final do jogo de volta.

Confrontos 

Na primeira e segunda fases, o time melhor qualificado no ranking nacional joga a primeira partida como visitante. Caso este time vença a partida por 2 ou mais gols de diferença, estará automaticamente classificado para a próxima fase.

A partir das oitavas-de-final, a ordem dos jogos será definida por sorteio e a partida de volta é obrigatória.

Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto.

¹ - O  foi eliminado da competição pelo STJD em 3 de março pela escalação irregular de todos os seus jogadores.

Premiação

Artilharia 
Atualizado em 23 de maio de 2011

 5 gols (4)
  Alecsandro ()
  Rafael Coelho ()
  William ()
  Adriano ()
  Kléber ()

 4 gols (4)
  Loco Abreu ()
  Dagoberto ()
  Anderson Aquino ()

 3 gols (11)
  Renan Oliveira ()
  Guerrón ()
  Lucas ()
  Nieto ()
  Paulo Baier ()
  Lima ()
  Washington ()
  Bill ()
  Wanderley ()
  Roni ()
  Diego Souza ()

 2 gols (46)
  Irineu ()
  Thiago ()
  Felipe ()
  Diego Tardelli ()
  Jóbson ()
  Marcos ()
  Rafael ()
  Souza ()
  Thiago Galhardo ()
  Ruy ()
  William ()
  Marcelo Ramos ()
  Geraldo ()
  Iarley ()
  Marcelo Nicácio ()
  Davi ()
  Emerson ()
  Marcos Aurélio ()
  Rafinha ()
  Renato Abreu ()
  Thiago Neves ()
  Reginaldo Jr. ()
  Guto ()
  Marcelo Costa ()
  Adriano ()
  Eraldo ()
  Jandson ()
  Diego Palhinha ()
  Elanardo ()
  Junior Cearense ()
  Siloé ()
  Vanvan ()
  Alessandro ()
  Airton ()
  Bruno Meneghel ()
  Eduardo Ramos ()
  Luan ()
  Kelvin ()
  Mendes ()
  Cléber Goiano ()
  Célio Codó ()
  Cristiano Brasília ()
  Maricá ()
  Bernardo ()
  Éder Luís ()
  Marcel ()

 1 gol (144)
  Cascata ()
  Leandrão ()
  Patrick ()
  André Nunes ()

 1 gol (continuação)
  Didira ()
  Gilson ()
  Juninho ()
  Marcão ()
  Magno Alves ()
  Neto Berola ()
  Ricardinho ()
  Ricardo Bueno ()
  Toró ()
  Adaílton ()
  Manoel ()
  Rafael Santos ()
  Acleisson ()
  Bruno ()
  Estrada ()
  Julinho ()
  Marquinhos Gabriel ()
  Camacho ()
  Ramón ()
  Pipico ()
  Marquinhos Vitória ()
  Nenê Teresina ()
  Antônio Carlos ()
  Caio ()
  Herrera ()
  Willian ()
  Chapinha ()
  Charles Vagner ()
  Henrique ()
  Paulinho Macaíba ()
  Adrianinho ()
  Rômulo ()
  Aloísio ()
  Éverton ()
  Gerley ()
  Neto ()
  Pedro Henrique ()
  Eusébio ()
  Fabrício ()
  João Marcos ()
  Anderson ()
  Binha ()
  Rafael ()
  Júnior Juazeiro ()
  Eltinho ()
  Éverton Ribeiro ()
  Geraldo ()
  Jonas ()
  Léo Gago ()
  Claílson ()
  Pedro Henrique ()
  Ricardo ()
  Deivid ()
  Diego Maurício ()
  Galhardo ()
  Negueba ()
  Ronaldinho Gaúcho ()
  Willians ()
  Gilmak ()
  Guto ()
  Felipe Amorim ()
  Hugo ()
  Rafael Tolói ()
  Alceu ()
  Juan ()
  Dadá ()
  Dairo ()
  Fabinho ()
  Flávio ()
  Márcio Guerreiro ()
  Marcos Denner ()
  Ronaldo Tres ()
  Wellington ()
  Lúcio Maranhão ()

 1 gol (continuação)
  Robert ()
  Robson ()
  Chiquinho ()
  Léo Medeiros ()
  Pedro Paulo ()
  Eydison ()
  Sílvio ()
  Willian ()
  Deyvid Sacconi ()
  Kiesa ()
  Ricardo Xavier ()
  Nelson Júnior ()
  Danilo ()
  Gabriel Silva ()
  Marcos Assunção ()
  Douglas Packer ()
  Renato ()
  Rodrigo Defendi ()
  Barboza ()
  Henrique ()
  Hernane ()
  Hebert ()
  Rafael Oliveira ()
  Sandro Goiano ()
  Zé Augusto ()
  Marcos Pezão ()
  Rondinelli ()
  Tiago Verçosa ()
  Zezé ()
  João Paulo ()
  Ademir Sopa ()
  Kempes ()
  Araújo ()
  Juliano César ()
  Bebeto Oliveira ()
  Bruno Limão ()
  Robinho ()
  Alexandre Silva ()
  Gilberto ()
  Marco Aurélio ()
  Adriano Louzada ()
  Allan ()
  Aloísio ()
  Anderson ()
  Vitor Hugo ()
  André Saúde ()
  Xavier ()
  Casemiro ()
  Fernandinho ()
  Ilsinho ()
  Rhodolfo ()
  Tadeu ()
  Wellington Saci ()
  Ari ()
  Lensandro ()
  Cadu ()
  Danilo Cruz ()
  Ronaldo ()
  Dedé ()
  Elton ()
  Fellipe Bastos ()
  Jéferson ()
  Rômulo ()
  Viáfara ()
  Hércules ()

 Gols-contra (7)
  Alê () para o 
  Julinho () para o 
  Revson () para o 
  Revson () para o 
  Emerson () para o 
  Bebeto Oliveira () para o 
  Rodrigo Souto () para o 
|}

Maiores públicos 
Esses são os dez maiores públicos da Copa do Brasil 2011:

 i. Considera-se apenas o público pagante

Ligações externas